L'edizione 1995-96 del Campionato ucraino di calcio (Vyšča Liha) vide la vittoria finale della .

Capocannoniere del torneo fu Tymerlan Husejnov (Čornomorec' Odessa), con 20 reti.

Classifica finale

Verdetti
Dinamo Kiev Campione d'Ucraina 1995-96.
SK Mykolaïv, Volyn' Luc'k e Zorja Luhans'k retrocesse in Perša Liha.

Calcio nel 1995
Calcio nel 1996
Campionato ucraino di calcio